A Harry Styles – Live on Tour Harry Styles angol énekes debütáló szólóturnéja volt, amely első, 2017-ben kiadott albumát népszerűsítette. A koncertsorozatot 2017. április 28-án jelentették be, amelyhez június 8-án adtak újabb helyszíneket. A kétszakaszos turné 2017-ben kezdődött meg kis koncerthelyszíneken, mielőtt arénákban folytatódott volna 2018-ban. 2017. szeptember 19-én San Franciscóban rendezték meg az első koncertet  majd 88 fellépéssel később Inglewoodban ért véget.

Dallista

2017 
2017. szeptember 19-i San Franciscó-i koncert alapján.

 Ever Since New York
 Two Ghosts
 Carolina
 Stockholm Syndrome (One Direction-dal)
 Sweet Creature
 Only Angel
 Woman
 Meet Me in the Hallway
 Just a Little Bit of Your Heart (Ariana Grande-feldolgozás)
 What Makes You Beautiful (One Direction-dal)
 Kiwi

Encore

 From the Dining Table
 The Chain (Fleetwood Mac-feldolgozás)
 Sign of the Times

2018 
2018. március 11-i bázeli koncert alapján.

 Only Angel
 Woman
 Ever Since New York
 Two Ghosts
 Carolina
 Stockholm Syndrome (One Direction-dal)
 Just a Little Bit of Your Heart (Ariana Grande-feldolgozás)
 Medicine
 Meet Me in the Hallway
 Sweet Creature
 If I Could Fly (One Direction-dal)
 Anna
 What Makes You Beautiful (One Direction-dal)
 Sign of the Times

Encore

 From the Dining Table
 The Chain (Fleetwood Mac-feldolgozás)
 Kiwi

Megemlítendő változtatások 

 Styles előadta a Girl Crush-t (eredetileg: Little Big Town) a Nashville-i és a második tokiói koncerten 2017-ben.
 Styles előadta a Story of My Life-ot (eredetileg: One Direction) New Yorkban, Bostonban, Washingtonban, Atlantában és Dallas-ban, 2017-ben.
 2018. június 22-én Styles Kacey Musgravesszel együtt adta elő a You’re Still the One (eredetileg: Shania Twain) dalt.
 Styles előadta a Girl Crush-t (eredetileg: Little Big Town) és a Kiwit sorozatban háromszor a turné utolsó koncertjén, Inglewoodban.

Helyszínek

Fellépők 
Együttes

 Mitchell Rowland – gitár, vokál
 Clare Uchima – billentyűk, vokál
 Sarah Jones – dobok, vokál
 Adam Prendergast – basszusgitár, vokál

Jegyzetek 

Turnék 2017-ben
Turnék 2018-ban